Åsmund Sveen – poeta, romanziere e critico letterario norvegese
 Bonnie Sveen – attrice australiana
 Gard Sveen – scrittore e politologo norvegese
 Karin Sveen – poetessa, romanziera e saggista norvegese
 Simen Andreas Sveen – fondista norvegese